Tommy Paul era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Daniel Elahi Galán ha sconfitto Steve Johnson con il punteggio di 7-6(9-7), 4-6, 6-1.

Teste di serie 

  Denis Kudla (semifinale)
  Jordan Thompson (ritirato)
  Alejandro Tabilo (semifinale)
  Steve Johnson (finalista)

  Daniel Elahi Galán (campione) 
  Juan Ignacio Londero (primo turno, ritirato) 
  Jack Sock (quarti di finale) 
  Marcelo Tomás Barrios Vera (secondo turno)

Qualificati 

  Gijs Brouwer (secondo turno)
  Rinky Hijikata (primo turno)
  Aleksandar Kovacevic (primo turno)

  Christian Harrison (primo turno) 
  Adrian Andreev (quarti di finale, ritirato) 
  Alexis Galarneau (secondo turno)

Lucky loser 

  Max Purcell (primo turno)
  Alex Rybakov (primo turno)

<ol start="3">
  Mikael Torpegaard (primo turno)

Wildcard 

  Ryan Harrison (primo turno, ritirato)
  Michael Mmoh (secondo turno)

  Govind Nanda (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Sarasota Open 2022